Joconde bedeutet: 

 Mona Lisa, ein berühmtes Gemälde, 
 Base Joconde, eine bebilderte Datenbank von französischen Kunstwerken
 Joconde ou Les Coureurs d'aventures, eine Oper von Nicolas Isouard
 Joconde; Pseudonym der Schriftstellerin Helene Stökl (1845–1929), auch: Constanze von Franken und Helene Boeckel